Сен-Фрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Фрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Сен-Фрон-ла-Рив'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь